Disorganisations-Syndrom steht für:

 Hebephrene Schizophrenie
 Syndrom der embryonalen Disorganisation, sehr seltenes Fehlbildungssyndrom